Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1995 in Berlin

Aufstieg 
Aufstiegsrunden in Celle (Nord) und Mönchengladbach (Süd)

Aufstieg Nord

Aufstieg Süd

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1994
Hockey 1995